Hitzelberger ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina Elisabeth Hitzelberger (1777–1795), deutsche Sängerin

 Johanna Hitzelberger (1783–1849), deutsche Opernsängerin (Alt)
 Kunigunde Hitzelberger (1778–1795), deutsche Sängerin
 Maximilian Hitzelberger (1704–1784), süddeutscher Bildhauer
 Regina Hitzelberger (1788–1827), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Sabine Hitzelberger (1755–1815), deutsche Opernsängerin (Sopran)